

Toponyme

Villes des États-Unis 
 Jackson (Alabama)
 Jackson (Californie)
 Jackson (Caroline du Nord)
 Jackson (Caroline du Sud)
 Jackson (Géorgie)
 Jackson (Kentucky)
 Jackson (Louisiane)
 Jackson (Maine)
 Jackson (Michigan)
 Jackson (Minnesota)
 Jackson (Mississippi), capitale de l'État
 Jackson (Missouri)
 Jackson (Nebraska)
 Jackson (New Hampshire)
 Jackson (New Jersey)
 Jackson (New York)
 Jackson (Ohio)
 Jackson (Tennessee)
 Jackson (Wisconsin)
 Jackson (Wyoming)
 Jackson Township (Minnesota)
 
 Jackson Township (New Jersey)
 Jackson Township (Pennsylvanie)

Comtés des États-Unis

Autres lieux 
 Jackson Place, rue de Washington, à proximité immédiate de la Maison Blanche
 Jackson, station du métro de Chicago
 Jackson Park, parc municipal de la ville de Chicago
 L'hôtel Stonewall Jackson, hôtel situé à Staunton, en Virginie
 La Jackson Lake Ranger Station, station de rangers du comté de Teton, dans le Wyoming, aux États-Unis, inscrite au Registre national des lieux historiques

Hydronyme 

  Jackson, rivière coulant dans l'État de Virginie, aux États-Unis ;
 Jackson, cours d’eau de l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.

Patronyme

A 
 Abeiku Jackson (2000-), nageur ghanéen ;
 Alan Jackson (1958-), chanteur américain de musique country ;
 Albert Bruce Jackson (1876-1947), botaniste britannique ;
 Alex Jackson (1905-1946), footballeur écossais ;
 Alexander Young Jackson (1882-1974), peintre canadien (membre du Groupe des Sept) ;
 Alphonso Jackson (né en 1945), homme politique américain ;
  ;
 Anna Madeline Jackson (1838-1924), témoin des massacres de Lucknow en 1857 ;
 Anne Jackson (1925-2016), actrice américaine ;
 Archie Jackson (1909-1933), joueur de cricket australien ;
 Armani Jackson (2003-), acteur américain ;
 Arthur Herbert Jackson (1851-1881), compositeur anglais ;
 Arthur Jackson (1918-2015), tireur sportif américain ;
 Austin Jackson (né en 1999), joueur américain de football américain ;
 Austin Jackson (né en 1987), joueur américain de baseball ;

B 
 Benjamin Daydon Jackson (1846-1927), botaniste britannique ;
 Bershawn Jackson (né en 1983), athlète américain ;
 Bo Jackson (né en 1962), joueur américain de baseball et de football américain ;
 Bobby Jackson (1973-), joueur américain de basket-ball ;
  ;

C 
 Cameron Jackson (né en 1986), acteur de films pornographiques tchèque ;
 Caroline Jackson (née en 1946), femme politique britannique ;
 Charles Loring Jackson (1847-1935), chimiste américain ;
 Charles Thomas Jackson (1805-1880), médecin, chimiste, géologue et minéralogiste américain ;
  (1865-1958), médecin américain ;
  ;
 Christopher Jackson (1948-2015), organiste, claveciniste et chef de chœur canadien ;
 Chubby Jackson (1918-2003), contrebassiste de jazz américain ;
 Chuck Jackson (1937-2023), chanteur américain ;
 Claiborne Fox Jackson (1806-1862), gouverneur du Missouri en 1861 ;
 Cliff Jackson (1902-1970), pianiste de jazz/stride américain ;
  ;
 Curtis Jackson alias 50 Cent, (né en 1975), rappeur américain ;
  ;
 Cyril V. Jackson (1903-1988), astronome sud-africain ;

D 
  (1993-), joueur américano-costaricien de soccer ;
 Darnell Jackson (1985-), joueur de basket-ball américain ;
 Darren Jackson (né en 1966), footballeur écossais ;
  ;
 DeSean Jackson (né en 1986), joueur américain de football américain ;
  (1898-1979), homme politique américain ;
 Dominique Jackson (1975-), actrice américaine ;
  ;
 Douglas Jackson (1940-), réalisateur, producteur, scénariste et monteur canadien ;
  (1865-1951), ingénieur électricien américain ;
 Dunham Jackson (1888-1946), mathématicien américain ;

E 
  ;
 Emma Jackson (née en 1991), triathlète australienne ;
 Erin Jackson (née en 1992), patineuse de vitesse américaine ;
 Esther Cooper Jackson (1917-2022), militante afro-américaine des droits civils ;
 Eugene Jackson (1916-2001), acteur américain ;
 Ezekiel Jackson (1978-), nom de ring du catcheur guyanien Rycklon Stephens ;

F 
 Felix Jackson (1902-1992), scénariste et producteur de télévision et de cinéma américain ;
 Francis Jackson (1917-2022), organiste et compositeur britannique ;
 Frank Jackson (1943-), philosophe australien ;
 Frank Jackson (1998-), joueur américain de basket-ball ;
 Freda Jackson (1907-1990), actrice anglaise ;
 Freddie Jackson (1956-), chanteur américain de R&B ;

G 
  ;
 Glen Jackson (né en 1975), joueur et arbitre de rugby à XV néo-zélandais ;
 Glenda Jackson (née en 1936), actrice et femme politique britannique ;
 Gordon Jackson (1923-1990), acteur écossais ;
 Grant Jackson (1942-2021), lanceur gaucher de la Ligue majeure de baseball ;

H 
  ;
 Heather Jackson (née en 1984), triathlète américaine ;
 Helen Hunt Jackson (1830-1885), écrivaine américaine ;
 Henry M. Jackson (1912-1983), homme politique américain ;
  (1863-1936), chimiste britannique ;

I 
 Ian Jackson (19?-), développeur de logiciels libres ;
 Isaiah Jackson (2002-), joueur de basket-ball américain ;

J 
 Jack Jackson (1941-2006), auteur et un éditeur de bandes dessinées américain ;
 Jackie Jackson (né en 1951), chanteur et musicien américain, frère du chanteur Michael Jackson
 Jamea Jackson (1986-), joueuse de tennis américaine ;
  ;
 Janet Jackson (née en 1966), chanteuse américaine, sœur du chanteur Michael Jackson
 J. C. Jackson (1995-), joueur américain de football américain ;
 Jeanine Jackson (1949-), diplomate américaine ;
  (né en 1965), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Jennifer Jackson (1945-), modèle de charme américaine ;
 Jeremy Jackson (1980-), acteur et chanteur américain ;
 Jeremy Kent Jackson (1973-), acteur américain ;
  ;
 Jerome Jackson (1898-1940), producteur de cinéma et un scénariste américain ;
  ;
 Jesse B. Jackson (1871-1947), diplomate américain
 ;
  ;
 Jon A. Jackson (né en 1938), écrivain américain, auteur de roman policier ;
 Joseph Cooke Jackson (1835-1913), général américain de l'Union ;
  ;
  ;

K 
 Kate Jackson (née en 1948), actrice américaine ;
 Katherine Jackson (née en 1930), personnalité américaine ; mére de Michael Jackson ;

L 
 La Toya Jackson (née en 1956), chanteuse américaine, sœur du chanteur Michael Jackson
 Lamar Jackson (né en 1997), joueur américain de football américain ;
 Lauren Jackson (née en 1981), joueuse de basket-ball australienne ;
  ;
 Leonard Jackson (1928-2013), acteur américain ;
  ;
  ;
 Lucious Jackson (1941-2022), joueur américain de basket-ball ;
  ;

M 
 Mahalia Jackson (1911-1972), chanteuse américaine de gospel ;
 Malik Jackson (né en 1990), joueur américain de football américain ;
 Marc Jackson (né en 1975), joueur américain de basket-ball ;
 Marjorie Jackson (née en 1931), ancienne gouverneur de l'Australie-Méridionale et athlète australienne ;
 Marlon Jackson (1957-), chanteur américain, frère du chanteur Michael Jackson
  ;
  ;
 Mason Jackson (1819-1903), graveur britannique ;
  ;
  ;
  ;
 Milauna Jackson (19?-), actrice américaine ;
 Millie Jackson (née en 1944), chanteuse américaine de soul et de rhythm and blues ;
 Milt Jackson (1923-1999), vibraphoniste de jazz américain ;
 Myles Jackson (1964-), historien des sciences américain ;

N 
 Napoleon Jackson Tecumseh Dana (1822-1905), officier de carrière de l'armée américaine ;
 Nicolas Jackson (né en 2001), footballeur sénégalais;

O 
 Oscar Jackson Jr (1967-), plus connu sous le nom de Paris, artiste américain de hip-hop ;
 Ovid Jackson (né en 1939), homme politique canadien en Ontario ;

P 
 Paris Jackson (née en 1998), mannequin américain, fille de Michael Jackson ;
 Pat Jackson (1916-2011), réalisateur britannique ;
  ;
 Paul Jackson Jr (né en 1959), guitariste américain, qui a notamment joué avec la fratrie Jackson (non parente)
  ;
  ;
  (1938-2008), chanteur américain (The Spinners) ;
 Phil Jackson (né en 1945), joueur et entraîneur de basket-ball américain ;
 Philip Jackson (né en 1948), acteur britannique ;

R 
 
 Rebbie Jackson (née en 1950), chanteuse américaine, sœur du chanteur Michael Jackson
 Reggie Jackson (né en 1990), joueur américain de basket-ball ;
 Reggie Jackson (né en 1946), joueur américain de baseball ;
 Rex Jackson (1928-2011), homme politique australien ;
 Robert Earl Jackson (né en 1949), astronome américain ;
 Robert Jackson (1892-1954), procureur américain ;
  (1861-1948), paléontologue américain ;
 Ronald Shannon Jackson (1940-2013), batteur de jazz américain ;
 Ronny Jackson (né en 1967), amiral américain ;
  ;

S 
 Samuel L. Jackson (né en 1948), acteur américain ;
 Saoirse-Monica Jackson (née en 1993), actrice nord-irlandaise ;
 Selmer Jackson (1888-1971), acteur américain ;
 Sheila Jackson (née en 1957), joueuse d'échecs anglaise ;
 Shericka Jackson (née en 1994), athlète jamaïcaine.
 Shirley Ann Jackson (née en 1946), physicienne américaine ;
 Shirley Jackson (1916-1965), romancière américaine, spécialiste du récit fantastique et d'horreur, et auteure du roman policier ;
 Simeon Jackson, (né en 1987), footballeur canadien d'origine jamaïcaine ;
 Skai Jackson (née en 2002), actrice américaine ;
 Skeeter Jackson (né en 1957), joueur de basket-ball français ;
  ;
 Stephen Jackson (né en 1978), joueur américain de basket-ball ;
  ;
  ;

T 
 Taj Jackson (né en 1973), chanteur américain, fils aîné de Tito Jackson et membre des 3T ;
 Talia Jackson (2001-), actrice et chanteuse américaine ;
 Tarvaris Jackson (1985-2020), joueur de football américain ;
 Taryll Jackson (né en 1975), chanteur américain, deuxième fils de Tito Jackson et membre des 3T ;
 Thomas J. « Stonewall » Jackson (1824–1863), enseignant et militaire américain ;
 Timothy Jackson (né en 1958), musicologue américain ;
 Tito Jackson (né en 1953), chanteur américain, frère du chanteur Michael Jackson
 TJ Jackson (né en 1978), chanteur américain, troisième fils de Tito Jackson, également membre des 3T ;
  (1938-2003), bassiste anglais (The Searchers) ;
 Trachette Jackson (née en 1972), mathématicienne afro-américaine ;
  ;

V 
 Vincent Jackson (1983-2021), joueur américain de football américain ;

W 
 Wayne Jackson (1941-2016), trompettiste américain de soul et de rhythm and blues ;
  ;
 William Henry Jackson (1843-1942), photographe, artiste et explorateur américain ;

Z 
 Zaidee Jackson (1898-1970), chanteuse de jazz, danseuse et actrice américaine.

Personnages de fiction 
 Daniel Jackson, personnage de l'univers de Stargate ;
 Percy Jackson, personnage principal de la série du même nom ;
 Roland Jackson, personnage du dessin animé Extrême Ghostbusters.

Pseudonyme 

  (1954-), chanteuse britannique ;
 Tuesday Jackson (1936-), pseudonyme de la chanteuse Nicole Croisille.

Prénom

Titre 

 Jackson, une chanson de Johnny Cash et June Carter Cash ;
 Jackson, une série de bande dessinée, par Marc-Renier et Frank Giroud.

Divers 
 The Jackson Five, groupe de soul de Michael Jackson et ses frères
 Jackson and His Computer Band, artiste français de musique électronique
 Jackson Guitars, une marque de guitares très appréciée des guitaristes de Metal & autres styles dérivés
 Jackson Immunoresearch, une société fabriquant des réactifs pour la recherche en laboratoire et le diagnostic (anticorps secondaires)
 Char M36 Jackson, un chasseur de chars américain utilisé au cours de la Seconde Guerre mondiale

Voir aussi 
 

Homonymie d'hydronyme
Patronyme anglais
Homonymie de townships
Homonymie de localités aux États-Unis